Гаро — народ в Індії (область Гори Гаро на заході штату Мегхалая та сусідні райони штату Ассам) і Бангладеш (прикордонні з Індією північні райони).
 Гаро — мова народу гаро.
 Писемність гаро — писемність мови гаро.
 Армен Гаро (Гарегін Пастермаджян) (9 лютого 1872 — 23 березня 1923) — діяч вірменського національно-визвольного руху.